Plaats in Indonesië
 Adinuso (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Adinuso (Subah), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java